San Tisu puede referirse a:

 San Tisu (Candamo), parroquia del concejo de Candamo, Principado de Asturias;
 San Tisu (lugar), lugar de la parroquia de San Tisu, concejo de Candamo, Principado de Asturias;
 San Tisu (Cangas del Narcea), lugar de la parroquia de Cangas del Narcea, concejo de Cangas del Narcea, Principado de Asturias;